Anastazije I.
Anastazije II.
Papa Anastazije
 Sveti Anastazije Perzijski
 Sveti Anastazije Solinski